Ми́ргороды () — село, 
Тимченковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321786204. Население по переписи 2001 года составляет 270 (134/136 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Миргороды находится на левом берегу реки Мжа,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Тимченки, ниже по течению на расстоянии в 2 км — село Репяховка, на противоположном берегу — село Соколово.
Русло реки извилистое, образует много заболоченных озёр.
В селе есть железнодорожная станция Платформа 16 км.
К селу примыкает большой лесной массив лес Малый Бор (сосна).

История 
 1689 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района